Verkehrsverein steht für:
 Verkehrsclub
 ARGUS (Verkehrsverein), Österreichischer Verkehrsclub für Radfahrer
 Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (dt.: Städtischer und vorstädtischer Verkehrsverein) einen ungarischen Verkehrsverein
 veraltete oder regionale Bezeichnung für einen lokalen Tourismusverband, siehe Tourismus#Regional und lokal

Siehe auch:
 Tourismus#Strukturen und Organisation